Le patronyme Buber est porté par:
 Margarete Buber-Neumann (1901–1989)
 Martin Buber (1878–1965)
 Paula Buber (1877–1958)
 Salomon Buber (1827–1906)

Dans le domaine de l'astronomie Buber peut faire référence à :
 (16355) Buber, nommé d'après Martin Buber.

en:Buber